Heldentag bezeichnet die folgenden gesetzlichen Feiertage:
 Heldentag (Namibia), am 26. August in Namibia
 Heldentag (Simbabwe), am 10. August in Simbabwe
Siehe auch:
 Heldengedenktag